Naselja u Srbiji:
 Klisurica (Vranje, Srbija), naselje u sastavu općine Vranje
 Klisurica (Prokuplje, Srbija), naselje u sastavu općine Prokuplje